Deux membres de la même famille :

 John Trenchard (1662-1723), écrivain
 John Trenchard (1649-1695), membre du Parlement anglais

Paronymie